New York State Armory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New York State Armory (Dutchess County, New York), ID-Nr. 82001154
 New York State Armory (St. Lawrence County, New York), ID-Nr. 76002174